

Astronomia 
 Atalante – planetoida o numerze katalogowym 36

Mitologia grecka 
 Atalante (Atalanta) – w mitologii greckiej uczestniczka łowów kalidońskich

Ludzie

Osoby o imieniu Atalante 
 Atalante Migliorotti – renesansowy muzyk, pomocnik Leonarda da Vinci

Okręty 
 
 „Atalante” – nazwa francuskich okrętów

Taksonomia 
 atalante – epitet gatunkowy, np. Hortipes atalante, Hydroptila atalante

Zobacz też 
 Atalantë – jedna z nazw Númenoru